Бархатница окаймлённая, или бархатница чёрная (Lethe marginalis), — дневная бабочка из семейства бархатниц.

Описание 
Размах крыльев 40—50 мм. Внешний край задних крыльев не зубчатый. Фоновая окраска верхней стороны крыльев самца бурая, однотонная. Через неё просвечивается светлый рисунок с нижней стороны крыльев. У самцов вершина переднего не вытянутая. Самка похожа на самца, но крупнее, крылья более округлые и широкие. Общая окраска верхней стороны самки несколько светлее. Снизу переднее крыло четко разделяется на две части — более светлую внешнюю и темную внутреннюю. В прикраевой области выделяются три небольшие глазчатые пятнышка, сгруппированные ближе к вершине крыла. Цепочка прикраевых глазчатых пятен на верхней и нижней сторонах четкая.

Ареал 
Россия (Южное Приморье), Корея, Китай, Япония.

Биология 
На Дальнем Востоке является характерным видом долинных широколиственных лесов. На протяжении года развивается одно поколение. Время лёта бабочек длится со второй половины июля и до середины августа. Бабочки обычно держатся в нижней части крон деревьев и садятся на их листья. Самки откладывают яйца по одному.

Примечания 

Животные, описанные в 1860 году
Бархатницы
Насекомые Азии